Llobet hace referencia a varios artículos:

Apellido 
Francisco Llobet, ingeniero militar, urbanista, y arquitecto español del siglo XVIII;
Francisco Llobet, exjugador de baloncesto español;
Marià Villangómez Llobet, poeta y traductor español en lengua catalana;
Martí Llobet, arquitecto y escultor valenciano del s.XV;
Miguel Llobet, guitarrista y compositor español de los siglos XIX y XX;
Pere Llobet, arquitecto y maestro de obras catalán del s.XIV.